Henriettenstift bezeichnet;

 Krankenhaus der Henriettenstiftung, Hannover
 Henriettenstift (Dresden), Heim für jüdische Bedürftige in Dresden